Цителашвили (, ) — грузинский род царских дворян Картли.

Предки Цителашвили с древних времен были княжескими азнаури (дворянами) арагвского эристава (Эристави по-грузински означает «голова нации», должность губернатора региона или командующего армией) и носили фамилию Цитладзе. Когда картлийский царь Вахтанг VI отправился в Россию, Цитладзе сопровождал его, и за это в 1726 году царь предоставил ему фамилию Цителашвили (Цители-а означает красный; швили — сын, ребенок). С тех пор Цителашвили признаны царскими азнаури и упоминаются в Георгиевском трактате. Некоторые из них остались в России, некоторые — в Грузии.

Цителашвили — Табакини, Зеда-Клдеети, Марелиси, Дзлоурданети, Чквиши.

Исторические источники 

 Цителашвили Георгий — (Памятники грузинского права, том IV)
 Цителашвили — (Хроники, книга II, стр. 349)
 Цителасшвили (Цителашвили) — (Исторические документы, книга III, стр. 35)
 Цителашвили — (перепись 1721 года, стр. 120)

Ссылки 
 www.geogen.ge
 საქართველოს თავად-აზნაურთა საკრებულო

Дворянство Грузии